Perroy steht für:
 Perroy VD, eine Gemeinde im Bezirk Nyon, Kanton Waadt, Schweiz
 Perroy (Nièvre), eine Gemeinde im Département Nièvre, Frankreich

Perroy ist der Familienname folgender Personen:
 Édouard Perroy (1901–1974), französischer Historiker
 Judicaël Perroy (* 1973), französischer Gitarrist und Musiklehrer